Kötteritz ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich von Kötteritz (1614–1668), Kurfürstlich Brandenburgischer Kammerjuncker, Obristwachtmeister der Infanterie

 Wolf von Kötteritz (1516–1575), deutscher Jurist und Politiker